MCY steht für:
 Maison de la Culture Yiddish
 Maroochydore (IATA-Code), Queensland, Australien

mcy steht für:
 South Watut (ISO-639-3-Code), Variante des Watut-Sprachkomplexes, eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung